Тюльга — украинская фамилия.

 Тюльга, Алексей Николаевич — Герой Советского Союза.
 Тюльга, Иван Николаевич — генерал-майор.